«Хаджи-Мурат — Белый Дьявол» () — итальянский фильм 1959 года режиссёра Риккардо Фреда по мотивам повести Льва Толстого «Хаджи-Мурат».

Сюжет 
Середина XIX века. Российская империя ведёт войну на Кавказе. Во главе отрядов горцев стоит вождь Хаджи-Мурат, называемый также «белым дьяволом». Царь Николай I решает заключить с ним мир. С этими полномочиями он отправляет на Кавказ княгиню Марию, чей муж возглавляет российские войска. Ахмед-Хан, соперник Хаджи-Мурата за любовь прекрасной Салтанет, предаёт Хаджи Мурата, и он попадает в плен к князю Воронцову. Княгиня Мария влюбляется в Хаджи-Мурата, помогает ему бежать из плена, и Хаджи Мурат в битве с Ахмед-Ханом спасает Салтанет.

В ролях 
 Стив Ривз — Хаджи Мурат
 Джорджия Молл — Султанет
 Сцилла Габель — княгиня Мария Воронцова
 Жерар Хертер — князь Сергей Воронцов
 Миливое Живанович — царь Николай I
 Ренато Бальдини — Ахмед-Хан
 Никола Попович — Шамиль
 Йован Геч — Аслан Бей
 Миливойе Попович-Мавид — Эльдар

Критика 
С пылкостью и щёгольством Риккардо Фреда представляет нам впечатляющий фильм с аккуратной фотографией, острым чувством действия, широким и романтическим желанием.

Экранизировано ещё одно произведение Льва Толстого. Этот широкоэкранный цветной фильм, поставленный Риккардо Фредом, называется «Белый дьявол Хаджи — Мурат». Основное внимание авторы сосредоточили на любовной ситуации, введённой ими в экранизацию этой повести. В заглавной роли — Стив Ривз (исполнитель роли Геркулеса в ряде фильмов). Название фильма, как отмечают некоторые зарубежные критики, вполне соответствует его мелодраматическому содержанию, с упором на погони и прочую «кавказскую экзотику».

В прокате США фильм шёл под названием «Белый Воин» («White Warrior»), и имел огромный успех из-за исполнителя главной роли Стива Ривза.

Примечания 

Фильмы Италии 1959 года
Фильмы Риккардо Фреда
Экранизации повестей Льва Толстого
Фильмы о Кавказской войне